Рахау:

Топоним
 Рахау — коммуна (нем. Gemeinde) в Австрии, в федеральной земле Штирия.

Фамилия 
 Рахау, Иван Карлович (1817—?) — архитектор, академик и профессор Императорской Академии художеств.
 Рахау, Карл Карлович (1830—1880) — архитектор, академик и профессор Императорской Академии художеств.